

Patronyme 

 Catherine Doléans-Dade (1942-2004), mathématicienne franco-américaine.
 Ernest Frederick Dade (1864-1935), peintre anglais spécialisé dans les peintures marines;
 Frances Dade (1910-1968), actrice américaine, Baby Stars de la promotion 1931 de la WAMPAS;
 Francis Langhorne Dade, Général des États-Unis durant la Guerre de Floride entre 1835 et 1842.

Toponyme 

  aux États-Unis
 Park de Dade Battlefield, est une réserve naturelle dans l’État de Floride
 Dade City est une ville du Comté de Pasco, dans l’État de Floride
 Dade County Courthouse est le nom d'un gratte-ciel de Miami, dans l’État de Floride